Coruche puede referirse a:

Coruche, municipio portugués perteneciente al distrito de Santarém.
Coruche (Aguiar da Beira), freguesia portuguesa del municipio de Aguiar da Beira.
Coruche (freguesia), antigua freguesia portuguesa del municipio de Coruche.
Coruche, Fajarda e Erra, freguesia portuguesa del municipio de Coruche.